een ontworpen, maar niet uitgevoerde satellietstad van Den Haag, zie Biopolis (Den Haag)
 een researchwijk bij Singapore, zie Biopolis (Singapore)